O termo dri-hidroxitolueno designa um grupo de substâncias de compostos aromáticos, os quais são derivados a partir tanto do tolueno como dos tri-hidroxibenzenos. A estrutura consiste de um anel benzeno com três grupos hidroxila (–OH) anexados  e um grupo metil (–CH3) como substituintes. Através de seus diferentes arranjos, diferenciam-se seis diferentes isômeros a fórmula molecular C7H8O3, 3 para variações da hidroxila como se fosse acrescentada ao 2,3-di-hidroxitolueno, 2 para o 2,4-di-hidroxitolueno e 1 para o 3,4-di-hidroxitolueno, sendo outras variações possíveis apenas simetrias destas formas, dos quais os isômeros 2,3,4-tri-hidroxitolueno (caricafenil triol) da planta do mamão e o 2,3,5-tri-hidroxitolueno, um produto da catálise do orcinol são os mais conhecidos.

Ver também 

 Di-hidroxitolueno

Referência externa 

 Francisco Quiumento; Tri-hidroxitoluenos - Scientia, com as estruturas moleculares dos isômeros.

Fenóis